

Anatomia
 Tasca parodontale – spazio tra il dente e la gengiva

Geografia
 Tașca – comune della Romania nel distretto di Neamț

Oggetti
 Tasca – parte di alcuni indumenti

Persone
 Tasca – famiglia patrizia veneziana
 Alessandro Tasca – politico italiano
 Alessio Tasca – designer e ceramista italiano
 Angelo Tasca – scrittore e uomo politico italiano
 Federica Tasca – pallavolista italiana
 Giulio Tasca – patriota e filantropo italiano
 Giuseppe Tasca Lanza – politico italiano
 Lucio Tasca (1880-1957) – imprenditore e politico italiano
 Lucio Tasca (1820-1892) – politico italiano
 Marco Tasca – francescano italiano
 Pietro Tasca – vescovo cattolico italiano
 Vittore Tasca – patriota italiano

Altri progetti